Pierre Brunet pode ser:
 Pierre Brunet, patinador artístico francês;
 Pierre Brunet, remador francês.

Desambiguação